Shushan (kinesiska: 蜀山, 蜀山镇) är en köping i Kina. Den ligger i härad Wuwei, provinsen Anhui, i den östra delen av landet, omkring 82 kilometer sydost om provinshuvudstaden Hefei.

Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är december, med  mm nederbörd.

Källor 

Indelningar i Anhui
WP:Projekt Kina